Toyo puede referirse a:
 toyo, nombre común de la planta Genista scorpius;
 toyo, nombre común de la planta Ulex europaeus;

 El Toyo, pequeña localidad ubicada en el valle Maipo (Chile);
 Hiroshima Toyo Carp (1949-), equipo profesional de béisbol con sede en la ciudad de Hiroshima (Japón);
 El Toyo (2004), hospital en la provincia de Almería (España);
 Región de Toyo, una de las regiones en que se subdivide la prefectura de Ehime (Japón);
 Toyo, ciudad creada en 1971 en la región de Toyo; en 2004 se fusionó con la ciudad de Saijo (Japón);
 Puerto de Toyo, puerto que se encuentra en la ciudad de Toyo (Japón);

 Toyo kanji (1946-1981), lista de 1850 caracteres kanji (letra japonesa);
 Toyo-kumo-no-no-kami, kami que apareció tras la creación del cielo y de la tierra según la mitología japonesa.
 toyo, instrumento musical de cañas;

 ITO Toyo (1941-), arquitecto japonés;
 SESSHU Toyo (1420-1506), uno de los maestros de la pintura japonesa;
 MITUNOBU Toyo (1897-1944), contralmirante japonés al servicio de Mussolini, matado por partisanos en Italia;
 Javier Toyo (1977-), futbolista venezolano;
 Toyo Tsutsuli (años 1990), cantante indie, compositor, director de cine y artista taiwanés.
 el Toyo, peña en la localidad de Tabuenca (Spain) desde el año 2000